Il singolare del Bausch & Lomb Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale 6–4, 7–5 Amanda Coetzer.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 2001